Rødding Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Rødding Kirke (Skive Kommune) – en kirke i Rødding Sogn i Skive Kommune
 Rødding Kirke (Vejen Kommune) – en kirke i Rødding Sogn i Vejen Kommune
 Rødding Kirke (Viborg Kommune) – en kirke i Rødding Sogn i Viborg Kommune
Se også
 Rødding Frimenighedskirke – Vejen Kommune